Saša Rašilov (1891–1955)
 Saša Rašilov (ur. 1972)